Aphrodite World Tour е единадесетото музикално турне на австралийската певица Кайли Миноуг. С него тя ще обиколи Европа, Азия, Северна Америка, Австралия и Африка. В Европа и Австралия турнето е под наименованието Aphrodite: Les Folies Tour, а в Азия, Северна Америка и Африка – Aphrodite Live. Турнето е класирано под номер 6 сред 50-те най-добри световни музикални турнета на Полстар, като донася приходи от над 52,1 милиона долара от 68 концерта. В края на 2011 година то е поставено под номер 21 в 25 най-добри музикални турнета на годината на Билборд с приходи от над 32,5 милиона долара от 41 участия.

Изпълнявани песни 
 Част 1
 The Birth of Aphrodite (видео антракт)
 Aphrodite
 The One
 Wow

 Част 2
 Illusion
 I Believe in You

 Част 3
 Cupid Boy
 Spinning Around
 Get Outta My Way
 What Do I Have to Do

 Част 4
 Everything Is Beautiful
 Slow

 Част 5
 Confide in Me
 Can't Get You Out of My Head
 In My Arms

 Част 6
 Looking for an Angel
 Closer
 There Must Be an Angel (Playing with My Heart)
 Love at First Sight / Can't Beat the Feeling
 If You Don't Love Me

 Част 7
 Better the Devil You Know
 Better Than Today
 Put Your Hands Up (If You Feel Love)

 Екстра
 Million Dollar Mermaid (видео антракт)
 On a Night Like This
 All the Lovers

Дати на турнето

Източници

Външни препратки 

 Официален сайт на Кайли Миноуг 

Музикални турнета на Кайли Миноуг
Музикални турнета от 2011 година